Caranos de Macedònia, rei de Macedònia 
 Caranos (príncep), fill bastard de Filip II de Macedònia i germanastre d'Alexandre el gran 
 Caranos (general), general d'Alexandre el gran